Etanol, azaz etil-alkohol
Égetett szesz: emberi fogyasztás céljából lepárolt etanol
Finomszesz: finomított, nagy tisztaságú égetett szesz
Denaturált szesz: emberi fogyasztásra alkalmatlanná tett etanol
Faszesz: metanol
Szalmiákszesz: Ammónium-hidroxid
Ásványi szesz: általában festékhígítóként használt oldószer, mely különböző alifás és aliciklusos szénhidrogének keveréke.